Бржетислав:

 Бржетислав — князь Оломоуцкий в 1189—1192 и с 1192 года, сын оломоуцкого князя Оты III Детлеба и Дюрансии.
 Бржетислав I — чешский князь (1034—1055) из династии Пржемысловичей.
 Бржетислав II Младший — князь Чехии (1092—1100).